Хе́нри Ке́сслер (; , Нью-Йорк) — американский футболист, центральный защитник клуба «Нью-Инглэнд Революшн» и сборной США.

Карьера

Клубная карьера 
Кесслер занимался футболом в академии «Нью-Йорк Ред Буллз» и команде «Бичсайд» в Норуолке, штат Коннектикут.

В 2017—2019 годах Кесслер обучался в Виргинском университете и играл за университетскую футбольную команду «Верджиния Кавальерс» в Национальной ассоциации студенческого спорта.

В 2017 и 2018 годах также выступал в  за клуб «Эй-си Коннектикут».

30 декабря 2019 года Кесслер подписал контракт с MLS по программе .

9 января 2020 года на Супердрафте MLS Кесслер был выбран в первом раунде под общим шестым номером клубом «Нью-Инглэнд Революшн». Его профессиональный дебют состоялся 29 февраля в матче стартового тура сезона против «Монреаль Импакт», в котором он отыграл все 90 минут. 23 сентября в матче против «Монреаль Импакт» забил свой первый гол в профессиональной карьере. По итогам сезона 2020, в котором, сыграв в 22-х из 23-х матчей, стал лидером команды по выносам (83), перехватам (34), отборам (21) и владению мячом (123), Кесслер был признан защитником года «Нью-Инглэнд Революшн».

Международная карьера 
В составе сборной США до 23 лет Кесслер принимал участие в  в марте 2021 года.

Кесслер был добавлен в состав сборной США на Золотой кубок КОНКАКАФ 2021 перед стадией плей-офф турнира, заместив травмированного Уокера Циммермана. 1 августа в финале турнира против сборной Мексики, выйдя на замену перед финальным свистком во втором экстра-тайме, дебютировал за сборную США.

Достижения 
 
  «Нью-Инглэнд Революшн»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2021
  сборная США
 Победитель Золотого кубка КОНКАКАФ: 2021

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Революшн»